Рекітіш () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Гімеш-Феджет.
 Рекітіш () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Білбор.